Tessin ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Tessin, linker Nebenfluss des Po, siehe Ticino (Fluss)
 Kanton Tessin, italienischsprachiger Kanton der Schweiz
 Grossregion Tessin, Schweiz, mit dem Kanton Tessin übereinstimmend
 Metropolregion Tessin, grenzübergreifende Schweizer Metropolregion
 Tessin, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen, siehe Cieszyn (Biesiekierz)

Mecklenburg-Vorpommern:
 Tessin (bei Rostock), Stadt im Landkreis Rostock
 Amt Tessin, Verwaltungsgemeinschaft im Landkreis Rostock
 Amt Tessin-Land, ehemalige Verwaltungsgemeinschaft im Landkreis Rostock
 Tessin b. Boizenburg, Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Tessin (Kuhlen-Wendorf), Ortsteil der Gemeinde Kuhlen-Wendorf im Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Tessin (Wittendörp), Ortsteil der Gemeinde Wittendörp im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Tessin ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Gustaf Tessin (1695–1770), schwedischer Politiker und Reichsrat
 Christian Wilhelm von Tessin (1781–1846), deutscher Forstmann, Autor zur Forstwirtschaft
 Claus Tessin (1927–2019), deutscher Anwalt
 Georg Tessin (1899–1985), deutscher Historiker und Archivar

 Ulla Tessin (1711–1768), schwedische Hofdame

Siehe auch:
 Groß Tessin
 Těšín
 Tessen (Adelsgeschlecht)